2 miejscowości w Polsce: 
 Chmielowice – dzielnica Opola 
 Opole Chmielowice – przystanek kolejowy w ww. dzielnicy
 Chmielowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica